

Obecnie

Fakty RMF FM

Wstawaj, szkoda dnia

Poranna rozmowa w RMF FM 
Poranna rozmowa w RMF FM – od poniedziałku do piątku o 8:02. Prowadzi: Robert Mazurek.

Byle do piątku 
Byle do piątku – od poniedziałku do piątku od 9:00 do 14:00. Prowadzi: Daniel Dyk.

Lepsza połowa dnia 
Lepsza połowa dnia – od poniedziałku do piątku od 14:00 do 18:00. Prowadzą: Jacek Tomkowicz i Mateusz Oprychał.

Popołudniowa rozmowa w RMF FM 
Popołudniowa rozmowa w RMF FM – od poniedziałku do piątku o 18:02. Prowadzi: Marcin Zaborski.

POPLista

Poplista Plus 
Poplista Plus – od poniedziałku do piątku od 20:00 do 23:00. Prowadzi: Darek Maciborek.

Wszystko w temacie 
Wszystko w temacie – od poniedziałku do piątku od 23:00 do 2:00. Prowadzi: Krzysztof Urbaniak.

Dobra nocka 
Dobra nocka – od poniedziałku do piątku od 2:00 do 5:30. Prowadzą: Mateusz Opyrchał, Aleksandra Filipek, Paweł Jawor lub Marcin Jędrych.

Poranek w RMF FM 
Poranek w RMF FM – w soboty i niedziele od 7:00 do 11:00. Prowadzi: Natalia Kawałek i Paweł Jawor.

Gość Krzysztofa Ziemca 
Gość Krzysztofa Ziemca – w soboty po 8:30. Prowadzi: Krzysztof Ziemiec.

Lepiej być nie może 
Lepiej być nie może – w soboty i niedziele od 10:00 do 15:00. Prowadzi: Aleksandra Filipek

Kawałek weekendu 
Kawałek weekendu – w soboty od 20:00 do 1:00 i w niedziele od 22:00 do 1:00. Prowadzi: Marcin Jędrych.

Rockandrollowa historia świata 
Rockandrollowa historia świata – w niedziele od 20:00 do 22:00. Prowadzą: Marek Piekarczyk i Marcin Jędrych

Niektóre nadawane dawniej

Coś mi świta 
Poranna audycja RMF FM nadawana o latach 90. XX wieku i ponownie od września 2009 do czerwca 2010. od 4:00 do 6:00. Audycje prowadzili: w poniedziałki, wtorki i piątki Sławomir Kowalewski w środy Piotr Jaworski w czwartki Marta Grzywacz.

Gdzie diabeł nie może 
„Gdzie diabeł nie może” – audycja nadawana do końca kwietnia 1997 roku na antenie RMF FM. Było to reporterskie popołudnie, prowadzone przez Ewę Drzyzgę (poniedziałek, środa, piątek) i Grażynę Bekier (wtorek, czwartek). Program był nadawany w dni powszednie od 12:00 do 15:00.

Wszystkie struny świata 
W weekendowe wieczory od 22:00 do 2:00, prowadził Robert Konatowicz. Ostatni program pojawił się na antenie 1 lipca 2012r.

Hop Bęc 
„Hop Bęc” – lista przebojów radia RMF FM, emitowana w latach 1997-2002 od poniedziałku do piątku w godz. 18-20.

Audycję prowadził Marcin Jędrych. Notowanie składało się z 20 miejsc i kilku propozycji do listy. Głosowanie odbywało się telefonicznie (później przez SMS i Internet).

Pierwsze notowanie zostało wyemitowane na antenie RMF FM 17 czerwca 1997 roku. Pierwszym numerem 1 listy „Hop Bęc” był utwór I’ll Be Missing You Puffa Daddy’ego i Faith Evans. Był to również największy przebój programu. W dwudziestce notowany był 161 razy, w tym 43 razy na 1 miejscu. Drugi hit to Living On Video Pakito z 2006 roku. Przebój spędził w notowaniu równe pół roku. Inny wielki hit to utwór Eminema pod tytułem „Stan”, który w okresie od listopada 2000 do kwietnia 2001 osiągnął 44 razy pierwsze miejsce na liście „Hop Bęc”.

Program „Hop Bęc” oprócz muzyki dawał również możliwość posłuchania wywiadów z gwiazdami sceny muzycznej, zarówno polskiej, jak i światowej. Gośćmi programu byli między innymi tacy wykonawcy jak: Will Smith, Enrique Iglesias, Eiffel 65, ATC, Mr. President, Norbi, Anita Lipnicka.

Jako prowadzących listę „Hop Bęc” (w zastępstwie Marcina Jędrycha) można było usłyszeć Piotra Metza (latem 1998 roku, latem 1999 roku) oraz Michała Figurskiego (latem 2000 roku, latem 2001 roku).

We wrześniu 2001 roku „Hop Bęc” zmienił nazwę na „Hop Bęc na weekend” i był emitowany od piątku do niedzieli w godzinach 19-21. Formuła programu pozostała niezmieniona.
Ostatnie notowanie, o numerze 1096, wyemitowane zostało 10 lutego 2002 roku. Ostatnim w historii listy „Hop Bęc” numerem 1 był utwór Shakiry Whenever Wherever.
Program „Hop Bęc” doczekał się kontynuacji w kilku stacjach radiowych m.in. w krakowskim Radiu Region (Szymon Bednarek, Szymon Rak). Obecnie można go posłuchać na antenie RMF MAXXX. Na tej antenie prowadzi go Przemysław Grabowski.

Pod koniec 1997 roku w sklepach muzycznych ukazała się pierwsza odsłona składanki „Hop Bęc” inspirowana programem radiowym. Można znaleźć na niej było najciekawsze utwory, które pojawiły się w tamtym okresie w dwudziestce. Płyta w niedługim czasie doczekała się kontynuacji i zaczęła ukazywać się cyklicznie. Jest to obecnie najdłużej ukazująca się składanka na polskim rynku (liczy sobie już 29 części).

Prowadzący 
 Marcin Jędrych
 Rafał Żygiel
 Przemysław Grabowski

TEN TOP

JW23 
„JW23” – audycja na antenie RMF FM. Pierwsza emisja nastąpiła 27 listopada 1994, a ostatnia 3 stycznia 1999. Początkowo nadawana „pozaramówkowo” podczas dyżuru Marcina Jędrycha i Marcina Wrony w nocy z niedzieli na poniedziałek w godzinach 0:45-4:45. Po około 1,5 roku program wszedł oficjalnie do ramówki i był emitowany w każdą niedzielę w godzinach 20:00-0:00 (później 21:00-0:00). Program prowadzili: Marcin Jędrych oraz Marcin Wrona, którego zastąpił później Witold Odrobina.

Początkowo program składał się z tematycznych dyskusji z ekspertami i słuchaczami na wybrany temat (zwykle związany z relacjami damsko-męskimi i erotyką); w miarę nadawania programu pojawiały się w nim kolejne postaci oraz ich „kąciki” tematyczne, a sama audycja zaczęła opierać się głównie na absurdalnym humorze.

Osobą towarzyszącą prowadzącym program prawie od pierwszych audycji był „Monter” (Wawrzyniec Sierosławski) – osoba przygotowująca jingle dla radia RMF FM. Na antenie pojawiali się także Tomasz „Amfi” Sarba oraz „Poczta” i „Ona”.

Stałe elementy programu 
 Program rozpoczynało nagranie „Wanna Make Love To You” – Eric Clapton
 Drugim w kolejności emitowanym nagraniem było „All I Want” The Offspring
 Konkurs językowy (godz. 21:00)
 Konkurs Tele-8
 Klinika Doktora Wita
 Skrytka Witka
 Kącik poetycki Onej (godz. 22:22)
 Konkurs Czułe Ucho (godz. 23:00)
 Amfi-teatr Montera (godz. 23:30; czytane na antenie fragmenty tekstów propagandowych PRL-u i ideologów komunizmu).
 Program kończyła piosenka „Leti Vrana” czeskiego zespołu Buty i klip dźwiękowy (fragment filmu „Psy”), w którym Edward Linde-Lubaszenko mówi „No, kończcie flaszkę i do domu”.

W trakcie programu wielokrotnie pojawiały się także fragmenty ścieżki dźwiękowej filmów Seksmisja, Rejs, Kingsajz i Psy.

Muzyka emitowana w JW23 to oprócz utworów z playlisty między innymi: przeboje czeskiego zespołu Buty, japońskie parodie utworów zespołu Queen, piosenki tureckie (m.in. Reyhan Karaca), polskie utwory ludowe, dance, techno, rock, metal i piosenki w wykonaniu samych autorów JW 23 (m.in. parodia disco polo „Rococo”, „Marmelada”, „To my – JW23”, parodia death metalu „Boruta”, słowacka piosenka ludowa „Tańcuj, tańcuj, okręcaj”).

8 
Przeniesienie pory emisji audycji z późnych godzin nocnych na 20:00 (8:00 wieczorem) prowadzący uczcili ogłaszając cyfrę 8 cyfrą przewodnią audycji. Słuchaczy zachęcano do nadsyłania przedmiotów związanych z ósemką, zdjęć tablic rejestracyjnych zawierających same cyfry 8, czy wręcz kartek papieru w całości zapisanych ósemkami.

Podobne audycje 
Po zakończeniu emisji JW23 powstały audycje o charakterze zbliżonym do tego programu, m.in. Jednostka specjalna nadawana w latach 2000–2001 na antenie nieistniejącego już radia Mega FM oraz Słaby program obecny w sieci radiowej RMF MAXXX od kwietnia 2008.

 Karnawałowa Lista Przebojów

„Karnawałowa Lista Przebojów „ – audycja nadawana w radiu RMF FM w piątki i soboty między 20:00 a 00:00 w karnawale 2007 roku. Audycje prowadził Marcin Jędrych. Premiera programu odbyła się 5 stycznia 2007, zaś wielki finał miał miejsce w jednym z krakowskich klubów 17 lutego 2007 roku. W programie można było usłyszeć największe taneczne hity. W każdym wydaniu tego programu za pośrednictwem strony internetowej audycji słuchacze wybierali „Top 10”, czyli 10 utworów, które ich zdaniem są najlepsze do karnawałowej zabawy.

Kontrapunkt RMF FM i Newsweeka

RMF Extra 
"RMF Extra" – audycja nadawana do 1 lipca 2012 r. w każdą niedzielę od 10:00 do 15:00. Program prowadziła Marta Grzywacz. Co niedziele dziennikarka RMF FM przeprowadzała wywiady z osobami znanymi ze świata show biznesu, aktorami czy piosenkarzami. Rozmawiała o życiu prywatnym, zawodowym i o planach na przyszłość.

W serwisie internetowym RMFon.pl (dawniej Miasto Muzyki.pl) istnieje stacja RMF Extra.

Metzoforte

Na językach 
„Na językach” – popołudniowa audycja na antenie radia RMF FM. Program był nadawany od 5 maja 1997 do 18 czerwca 1999 i prowadziła go Marzena Rogalska.

Godziny nadawania programu 
 1997.05.05 – 1998.06.19

Poniedziałek-Piątek (12:00-15:00)

 1998.06.22 – 1998.08.29

Poniedziałek-Sobota (12:00-15:00) (program nadawany z Inwazji Mocy)

 1998.09.01 – 1999.06.18

Poniedziałek-Piątek (13:00-15:00)

Stałe elementy programu 
 Klub Kubusia Puchatka (14:00)
 Konkurs „Kto to mówi?” (Wtorki – 14:07)
 Kącik listowy (14:15) (nadawane od 1999.03.15)
 Kącik towarzyski (14:40) (nadawane od 1999.03.15)

Miasto Muzyki 
Miasto Muzyki – od poniedziałku do piątku od 21:00 do 1:00.
Prowadzili: Marcin Jędrych (poniedziałek – środa), Robert Konatowicz, Tomasz Brhel (czwartek – piątek).

Ni w 5 ni w 9 
„Ni w 5 ni w 9” – nadawana w latach 90. XX wieku na antenie RMF FM poranna audycja, prowadzona przez Tadeusza Sołtysa i Michała Kubika (w okresie wakacyjnym także zastępstwo – Piotr Salak i Stanisław Smółka). Program ukazywał się na antenie żółto-niebieskiej rozgłośni od poniedziałku do piątku. Trwał 4 godziny od 5:00 do 9:00. Ostatni program został nadany 18 czerwca 1999 roku.
We wrześniu 1999 roku audycja została zastąpiona nadawanym do dziś programem Wstawaj, szkoda dnia.

Stałe punkty programu 
 Power Play (5:15)
 konkurs „3 po 3” (5:30, nadawane do końca Kwietnia 1998)
 Power Play (6:15)
 traffic (6:30)
 konkurs „Poranny Toster” (6:35)
 traffic (7:00, nadawane do Lutego 1998)
 Rano Muzyka Fakty (7:00, od Stycznia 1999 – 7:15, nadawane od 1998.02.23)
 Przedszkole FM (7:08, nadawane od 1998.02.23)
 flesz serwisu informacyjnego (7:15, od Stycznia 1999 – 7:00, nadawane od 1998.02.23)
 Power Play (7:18)
 Datownik FM (7:20, od Stycznia 1999 – 7:40, nadawane od 1998.02.23) – Tomasz Skory i Marcin Borowski
 traffic (7:30)
 traffic (8:00, nadawane do Lutego 1998)
 Rano Muzyka Fakty z Warszawy (8:00, od Stycznia 1999 – 8:15, nadawane od 1998.02.23) – Piotr Salak na zmianę z Barbarą Górską
 5 minut nie na temat (8:05, nadawane do Lutego 1998)
 Hyde Park (8:10, nadawane do Lutego 1998) – Bogdan Rymanowski
 flesz serwisu informacyjnego (8:15, od Stycznia 1999 – 8:00, nadawane od 1998.02.23)
 Drwiny Rewiny (8:25, od 1998.02.23 – 8:20)- Janusz Rewiński
 traffic (8:30)
 Plotencja (godzina 8:35) – Tomasz Olbratowski

Nie ma mowy 
„Nie ma mowy” – program na antenie RMF FM nadawany od 3 Stycznia 1998 roku. Audycja ewoluowała z programu Detonator (początkowo zwanego Gumowe Ucho). Autorką programu była Agnieszka Iwańska. Po jej odejściu z RMF FM program prowadzili Tadeusz Sołtys (od Września 1998 roku), Marcin Jędrych (od Stycznia 1999 roku) i Piotr Zworski (od Września 1999 roku).

O zmRocku 
„O zmRocku” – program na antenie RMF FM nadawany w drugiej połowie lat 90. Program pojawiał się na antenie od poniedziałku do piątku od 22:00 do 1:00. Prowadził go Dariusz Maciborek. Ostatni program został nadany 18 czerwca 1999 roku. Audycja miała swój „hymn” – do melodii Macarena:

Piątkowe audycje (Czarny Piątek) rozpoczynał utwór „Keep Their Heads Ringin'” Dr. Dre.

Stałe punkty programu 
 wieczorny Power Play (15 minut po pełnej godzinie w czasie trwania audycji)
 RockoPerła (22:30, od 1998 roku)
 Pozzie News (23:30, później 23:10)
 Rockowy kalendarz RMF FM (0:00)
 konkurs 5 Sekund (po 0:00)

Poza zasięgiem 
„Poza zasięgiem” – popołudniowa audycja na antenie radia RMF FM. Program był nadawany od 22 września 1997 do 18 czerwca 1999 i prowadził go Stanisław Smółka.

Stałe elementy programu 
 traffic (15:00, 15:30 [przejścia graniczne], 16:00, 16:30, 17:00) – Witold Odrobina na zmianę z Łukaszem Kańskim-Chmielewskim
 Power Play (15:15, 16:15)
 Kącik naukowy (16:05) – Grzegorz Jasiński

Radio Swoboda 
„Radio Swoboda” – popołudniowa audycja na antenie radia RMF FM. Program był nadawany do 19 września 1997, po czym został zastąpiony audycją Poza zasięgiem prowadzoną przez Stanisława Smółkę.

Godziny nadawania programu 
 1990.01.15 – 1996.12.31

Poniedziałek-Piątek (15:00-19:00)

 1997.01.02 – 1997.09.19

Poniedziałek-Piątek (15:00-18:00)

Stałe elementy programu 
 traffic (15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30) – Witold Odrobina na zmianę z Łukaszem Kańskim-Chmielewskim
 Power Play (15:15, 16:15, 17:15)
 Wiódł ślepy kulawego (15:40) – Witold Odrobina i Jerzy Skoczylas
 Kącik naukowy (16:10) – Grzegorz Jasiński
 Rockowy kalendarz RMF FM (17:20) (nadawane do czerwca 1997 roku)
 konkurs telefoniczny „Rosyjska Ruletka” (18:00) (nadawane do Grudnia 1996 roku)

Szoł 
„Szoł” – magazyn towarzyski z elementami humoru nadawany w RMF FM od maja 2006 do grudnia 2010. Program prowadzili Marta Grzywacz i Piotr Jaworski.

Stałymi pozycjami programu były: Parki Narodowe – najciekawsze wydarzenia z życia sławnych par, Love Story – miłosne zajścia ostatniego tygodnia oraz 3 szybkie – trzy krótkie pytania do VIP-a.

Technikum Mechanizacji Muzyki 
TMM FM – Technikum Mechanizacji Muzyki – „TMM Rave Fm” audycja na antenie RMF FM nadawana w latach 1994-1998. Prezentowana była tam muzyka klubowa. Ostatnia audycja została nadana 20 czerwca 1998 roku.

Programy Technikum Mechanizacji Muzyki odbywały się w nocy z niedzieli na poniedziałek. Każdy program trwał pięć godzin i podzielony był na trwające godzinę „ramiona”:

 Ramię Nikt
 Ramię Złote
 Ramię Środkowe
 Nowe Ramię
 Ramię Ziołowe

Firma Pomaton EMI wydała płytę o tytule „technikum mechanizacji muzyki”.

Ludzie 
 Bogdan Zalewski
 Paweł Drzyzga
 Tomasz poZZie Poznański
 Przemysław Skowron

Weekendowy poranek 
Poranny program w radiu RMF FM ukazujący się w sobotę od 6:00 do 10:00 i w niedzielę od 7:00 do 10:00. Program nadawany był do czerwca 2009 roku. Gospodarzem audycji był Sławomir Kowalewski.

Wolne żarty 
„Wolne Żarty” – magazyn satyryczny nadawany na antenie RMF FM do czerwca 2010 w każdą niedzielę od 15:00 do 18:00.
W magazynie tym Tomasz Olbratowski i Przemysław Skowron (do czerwca 2008 zamiast Skowrona Tomasz Skory) komentowali wydarzenia polityczne kulturalne i społeczne z przymrużeniem oka. Podczas audycji słuchacze poprzez sms-y i pocztę elektroniczną zadawali pytania prowadzącym a satyrycy starli się na nie odpowiedzieć.
Poza Skowronem i Olbratowskim program prowadzili Witold Lazar i Marcin Ziobro.

Przepis na weekend 
Przepis na weekend –  program nadawany w soboty i niedziele od 10:00 do 15:00. Prowadzi: Kamil Baleja.  W paśmie  "Spotkania z gwiazdami", "Weekendowy test czyli konkurs dla całej rodziny", "Cyfrowy słownik pojęć internetowych" i "Szołbiznesowa pralnia", czyli najśmieszniejsze i najdziwniejsze informacje ze świata celebrytów.

Dobrze zagrane 
Dobrze zagrane – program nadawany w soboty i niedziele. Prowadzą: Marcin Jędrych od 15:00 do 19:00 i Tomasz Brhel od 19:00 do 0:00. Multimedialna zabawa muzyką ze słuchaczami i użytkownikami portalu RMFon.pl. W paśmie tym nie zabraknie także utworów z dedykacją czyli Waszej Muzyki.

!